Kari Peters (ur. 17 listopada 1985 r.) – luksemburski biegacz narciarski, zawodnik klubu LN.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kari Peters pojawił się w 14 stycznia 2005 roku, podczas zimowej uniwersajdy w Innsbrucku, gdzie zajął 89. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie, gdzie zajął 74. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

MŚ U-23

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Peters nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Urodzeni w 1985
Luksemburscy biegacze narciarscy
Luksemburscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Dudelange